Сезон 2018/19 стал для «Боруссии» 43-м в чемпионате Германии и 110-м со дня основания клуба. После неудачного прошлого сезона руководству надо было решить проблему главного тренера. Тренировавший «шмелей» вторую половину прошлого сезона Петер Штёгер покинул пост, а на его место назначили Люсьена Фавра.

Под руководством нового тренера команда играла бодро и до последнего навязывала борьбу «Баварии» за золото, однако отстала на 2 очка и взяла серебро.

Второй сезон подряд команда закончила без трофеев.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

73.000.000

Зима 

15.500.000

Ушли из клуба

Лето 

42.000.000

Зима 

64.000.000

Общие убытки:88.500.000

Общая прибыль:106.000.000

Разница:17.500.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны футбольных клубов 2018/2019